Лев Пото́цкий:
 Потоцкий, Лев Северинович (1789—1860) — российский дипломат, создатель имения Ливадия в Крыму.
 Потоцкий, Лев Станиславович (1799—1864) — граф, камергер, литератор, автор мемуаров.